Vratnik může označovat:

 Vratnik (Sarajevo), opevněnou část města Sarajeva, umístěnou v blízkosti centra města
 Vratnik (Senj), vesnice u chorvatského města Senj
 Sedlo Vratnik v Chorvatsku
 Vratnik (Bulharsko), horský průsmyk v pohoří Stara Planina

Podobné názvy 
 Vrátník